Святой Николай:

Персоналии 
 Николай Чудотворец — христианский святой, архиепископ Мир Ликийских (Византия). Почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей. Прототип Санта-Клауса.
 Николай Пинарский (Сионский) — христианский святой, архиепископ, настоятель Сионского монастыря, жил в VI веке. В древних жизнеописаниях Николая Чудотворца Мирликийского обычно путали с Николаем Пинарским, откуда и появились начиная с VI века древние жизнеописания Николая, совмещающие две биографии. Путаница произошла из-за схожих подробностей жизнеописаний святых.
 Николай II — последний император России, канонизирован как святой страстотерпец.
 Николай Японский — равноапостольный святой, архиепископ Русской Церкви, миссионер и основатель Православной церкви в Японии.
 Папа римский Николай I Великий — папа римский (858—867 годы). Самый значительный понтифик эпохи Каролингов.
 Николай из Флюэ — католический отшельник, аскет и мистик, святой патрон-покровитель Швейцарии.
 Николай Толентинский (Nicholas of Tolentino) — итальянский святой и мистик.

Корабли 
 «Святой Николай» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Святой Николай» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник Семилетней войны.
 «Святой Николай» — 26-пушечный фрегат, состоявший на вооружении русского флота в 1770—1788 годах.
 «Святой Николай» — 44-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «Святой Николай» — бот, построенный в 1830-х годах корабельным инженером полковником Гласиным для транспортировки монолита Александровской колонны из-под Выборга в Санкт-Петербург.

См. также 
 Святитель Николай (значения)
 Сан-Николау

Примечания